1866 — одна́ ты́сяча восемьсо́т шестьдеся́т шесть — может означать:

 1866 — натуральное число между 1865 и 1867.
 1866 год — невисокосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1866 (другое обозначение — ESO 85-SC52) — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1866 год в литературе

В искусстве 
 1866 год в театре

В музыке 
 1866 год в музыке

В науке 
 1866 год в науке